Beganović ist der Familienname folgender Personen:

 Belmin Beganović (* 2004), bosnischer Fußballspieler
 Sabina Beganović (* 1974), deutsche Schauspielerin